

Osoby o nazwisku Kocik 
 Eustachy Gerard Kocik (1930-2014) – polski opat
 Jan Kocik (1900-1992) – działacz polonijny Związku Polaków w Niemczech, burmistrz Złotowa (1945–1948)
 Jerzy Kocik – amerykański matematyk, profesor Southern Illinois University
 Krzysztof Kocik (ur. 1979) – polski siatkarz
 Lucjan Kocik (ur. 1944) – polski socjolog
 Marcin Kocik (ur. 1979) – polski siatkarz
 Marek Kocik (ur. 1970) – profesor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Inne 
 Kocik Młyn